Дженнифер Нидерст Роббинс () — американский веб-дизайнер (с 1993 года), пионер интернета. Создала дизайн первого коммерческого сайта интернета — . Автор популярных руководств по основам веб-дизайна. Преподает в частном , общественном .

Биография 
Родилась 19 июля 1965 года в городе Гудзон (), штат Огайо.

Образование 
Выпускница католического университета Нотр-Дам (Саут-Бенд, штат Индиана).

Общественная деятельность 
В начале 1990-х работала дизайнером в издательской компании O’Reilly Media.

С 2000 года живет в городе Провиденс, штат Род-Айленд, работая вольнонаёмным дизайнером, преподавателем, лектором и консультантом, возглавляет собственную компанию Littlechair, Inc.

Сайт сообщества сотрудников компании O’Reilly Media сообщает о Роббинс следующее: «Она принимала участие в крупных мероприятиях, посвящённых темам дизайна и интернета, таких как SXSW Interactive, Seybold Seminars, конференции GRAFILL (Гейло, в Норвегии) и в одной из первых международных выставок Консорциума Всемирной паутины (W3C)».

Семья 
Замужем. Муж — , музыкант группы «» и веб-разработчик, с которым она познакомилась во время работы в издательской компании O’Reilly Media.

Ссылки 
 Профиль Дженнифер Роббинс на Facebook

Библиография 
 «HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство». Издательство «Эксмо». 2014 год.
 HTML5 Pocket Reference: Quick, Comprehensive, Indispensable (Pocket Reference (O’Reilly)), 2013
 Learning Web Design: A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, 2012

Примечания 

Персоналии:История Интернета
Выпускники Университета Нотр-Дам
Преподаватели Университета Джонсона и Уэльса
Преподаватели Массачусетского колледжа искусств и дизайна
Персоналии по алфавиту